Гао Тін'юй () — китайський ковзаняр, олімпійський чемпіон та медаліст, чемпіон Азійських ігор.

Бронзову олімпійську медаль Гао виборов на Пхьончханській олімпіаді 2018 року на дистанції 500 м.

Зовнішні посилання 
 Досьє на speedskatingnews

Виноски 

Китайські ковзанярі
Китайські олімпійські чемпіони
Китайські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2022
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2018
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2022